Braunsbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Braunsbach, Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Braunsbach (Fürth), Stadtteil der kreisfreien Stadt Fürth, Mittelfranken, Bayern

 Braunsbach (Wüstung), Ortswüstung im Stadtteil Unterrot von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Braunsbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot vor Unterrot, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot 

Siehe auch: 
 Braunbach